Алексей Дёмин: